W Polsce 
 Kietlin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Niemcza 
 Kietlin – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Radomsko
 Kietlin – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Radomsko
 Kietlin – gromada w powiecie radomszczańskim